Mistrzostwa świata w softballu kobiet
 Mistrzostwa świata w softballu mężczyzn